Malik steht für:

 Malik (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Malik (Titel), Königstitel semitischen Ursprungs
 Adar-Malik („herrlicher König“), mesopotamische Gottheit, siehe Adramelech (Gottheit)
 Malik (Islam), Name eines Engels im Islam
 al-Malik, einer der 99 Namen Allahs im Islam, siehe Gottes schöne Namen #Liste
 Malik-Verlag, deutscher Verlag für Avantgardekunst und kommunistische Literatur (1916–1947)
 Neuer Malik Verlag, deutscher Buchverlag
 Der Malik, Roman (1919) von Else Lasker-Schüler
 Malik, deutsche Bezeichnung der Stadt Maliq (Albanien) in Albanien

Siehe auch:
 Malach, Melek, Melik (Begriffsklärung)
 Malakh, Malak